Gombert kan verwijzen 
 naar de volgende personen
 Gombert van Reims, monnik in de 7e eeuw
 Gombert van Evreux, bisschop van Evreux in de 9e eeuw
 Jan Gombert, bisschop van Orange in de 15e eeuw
 Nicolas Gombert, Frans-Vlaamse polyfonist in de 16e eeuw
 Thomas-Joseph Gombert, stadsarchitect in Rijsel in de 18e eeuw
 François-Joseph Gombert, neef van vorige, ook Rijsels stadsarchitect in de 18e eeuw
 Wilhelm Gombert, Duits operazanger in de 20e eeuw
 Gerd Gombert, Duits schilder in de 20e eeuw

 naar de volgende plaatsen
 Château-Gombert, wijk van Marseille